Този списък съдържа НЛО организации от целия свят.

Азия 
 Индонезия
 БЕТА-НЛО
 УФОНЕЗИЯ

Европа 
 България
 Мрежа на обединените български уфолози
 Българска уфологична мрежа (BUFONET)

 Великобритания
 Британска НЛО асоциация (BUFORA)

 Норвегия
 НЛО Норвегия

 Полша
 Програма за НЛО проучване

 Русия
 Космопоиск

 Франция
 Национален център за космическо проучване

 Швеция
 НЛО Швеция

Северна Америка 
 САЩ
 Център за НЛО изучаване
 Проект 1947
 MUFON
 Интернационален НЛО конгрес
 НЛО инвеститорска лига – неактивна вече

Южна Америка 
 Аржентина
 НЛО „поглед“ – vision ovni

Източници